

Astronomia
 6996 Alvensleben – asteroide della fascia principale

Persone
 Achaz Heinrich von Alvensleben (1716-1777) – generale prussiano
 Albrecht Graf von Alvensleben (1794-1858) – ministro delle finanze prussiano
 Albrecht Graf von Alvensleben-Schönborn (1848-1928) – militare e storico prussiano
 Alkmar II von Alvensleben (1841-1898) – generale prussiano
 Alkmar von Alvensleben (1874-1946) – medico tedesco
 Andreas von Alvensleben († 1565) – Burgherr
 Anna Maria von Alvensleben (1659-1724) – figlia maggiore di Gebhard Christoph von Alvensleben auf Erxleben I
 Armgard von Alvensleben (1893-1970) – badessa del convento di Stift zum Heiligengrabe e direttrice della Deutschen Evangelischen Bahnhofsmission
 Berthold I von Alvensleben – vescovo di Hildesheim
 Busso XVI von Alvensleben
 Christian von Alvensleben (* 1941) – fotografo tedesco
 Constantin von Alvensleben (1809-1892) – generale prussiano
 Eduard von Alvensleben (1787-1876) – politico
 Friederike von Alvensleben (1749-1799) – attrice 
 Friedrich von Alvensleben (urk. 1301-1308) – ultimo maestro dell'Ordine dei Templari in Germania e Slavonia 
 Friedrich Joachim von Alvensleben (1833-1912) – politico
 Friedrich Johann Graf von Alvensleben (1836-1913) – ambasciatore
 Ferdinand Graf von Alvensleben (1803-1889) – proprietario terriero 
 Gebhard XIV von Alvensleben (erw. 1393-1425) – governatore
 Gebhard XVII von Alvensleben († 1541) – governatore
 Gebhard XXIII von Alvensleben (1584-1627) – militare
 Gebhard XXV von Alvensleben (1618-1681) – statista e storico
 Gebhard Johann I von Alvensleben (1576-1631) – proprietario terriero
 Gebhard Karl Ludolf von Alvensleben (1798-1867) – generale prussiano
 Gebhard Johann Achaz von Alvensleben (1764-1840) – proprietario terriero
 Gebhard Nikolaus von Alvensleben (1824-1909) – proprietario terriero
 Gustav von Alvensleben (1803-1881) – generale prussiano
 Gustav Hermann von Alvensleben (1827-1905) – generale prussiano
 Gustav Konstantin von Alvensleben (1879-1965) – imprenditore a Vancouver, Canada
 Hans Bodo von Alvensleben-Neugattersleben (1882-1961) – proprietario terriero
 Hermann von Alvensleben (1809-1887) – generale prussiano
 Joachim I von Alvensleben (1514-1588) – studioso e riformatore
 Johann Ernst Graf von Alvensleben (1758-1827) – politico
 Johann Friedrich II von Alvensleben (1657-1728) – politico
 Johann Friedrich Karl von Alvensleben (1714-1795) – politico
 Johann Friedrich Karl II von Alvensleben (1778−1831) – generale prussiano
 Johann Ludwig Gebhard von Alvensleben (1816-1895) – musicista
 Karl August I von Alvensleben (1661-1697) – consigliere di Hannover e di Magdeburgo
 Kathleen King von Alvensleben – architetto
 Kuno von Alvensleben (1588-1638) – consigliere di Magdeburgo
 Ludolf von Alvensleben (1844-1912) – generale prussiano
 Ludolf X von Alvensleben (1511-1596) – statista 
 Ludolf-Hermann von Alvensleben (1901-1970) – generale della Waffen-SS
 Ludolf Udo von Alvensleben (1852-1923) – politico prussiano
 Ludwig Karl Alexander von Alvensleben (1778-1842) – ufficiale prussiano
 Ludwig von Alvensleben (1805-1869) – proprietario terriero
 Ludwig von Alvensleben (1800-1868) – scrittore tedesco
 Margarethe von Alvensleben (1840-1899) – badessa del convento Stift zum Heiligengrabe
 Oskar von Alvensleben (1831-1903) – paesaggista tedesco
 Philipp Karl Graf von Alvensleben (1745-1802) – ministro prussiano
 Reimar von Alvensleben (* 1940) – agronomo
 Rudolf Anton von Alvensleben (1688-1737) – politico
 Udo Gebhard Ferdinand von Alvensleben (1814-1879) – proprietario terriero prussiano
 Werner von Alvensleben-Neugattersleben (1840-1929) – proprietario terriero e imprenditore